Parschin (, ) ist der Familienname folgender Personen:

 Alexei Nikolajewitsch Parschin (1942–2022), russischer Mathematiker
 Denis Sergejewitsch Parschin (* 1986), russischer Eishockeyspieler

 Pjotr Iwanowitsch Parschin (1899–1970), russisch-sowjetischer Generaloberst 
 Wassili Olegowitsch Parschin (* 1991), russischer Ringer